
Molekulska formula -{C23H28O6}- se može odnositi na:
 Šizandrin B
 Enprostil